Grottani – abitanti di Grotte Santo Stefano
Grottani – abitanti di Grotte di Castro